Behind the Mask steht für:

 Behind the Mask (Lied), Song von Ryuichi Sakamoto (1978)
 Behind the Mask (Album), Album von Fleetwood Mac (1990)
 Behind the Mask (Roman), Roman von Thomas Harris (2005)
 Behind the Mask (2006), US-amerikanischer Film von Scott Glosserman